Кузнецкий сельсовет

Липецкая область 
 Кузнецкий сельсовет Лебедянского района

Челябинская область 
 Кузнецкий сельсовет Аргаяшского района